A  (, UAA; ) é uma instituição privada, apartidária e independente fundada em  1991 em Erevan, Armênia. Sua criação foi inspirada nas consequências do terremoto de Leninakan em 1988, a universidade é a primeira moldada ao estilo ocidental, em ensino superior, comprometida no aprendizado, pesquisa e serviço. Desde 2006 atende apenas a estudantes graduados.

Atualmente a universidade oferece estudos principalmente voltados ao mestrado em oito campos de estudo: administração, engenharia industrial e processamento de dados, ciências da computação e sistemas de informação, ciências políticas, saúde pública, direito, estudos comparativos legais e inglês como língua estrangeira. Por oferecer estes programas em inglês, a UAA empenha-se para se tornar acessível a estudantes graduados de outros países da região.

Estudantes qualificados devem apresentar um certificado em Conservação Ambiental  interdisciplinar. O programa acadêmico oferece aos estudantes ensino em língua inglesa e aplicações de computador.

Americana